Чемпионат (Кубок наций) Африки по хоккею на траве — соревнования для национальных сборных по хоккею на траве стран Африки, проводимые под эгидой Африканской федерации хоккея на траве (AfHF).
 
Соревнования проводятся с 1974 года для мужских национальных сборных и с 1990 — для женских. Система проведения финальных турниров включает в себя предварительный этап и финалы. На предварительной стадии команды-участницы проводят однокруговой турнир, по итогам которого две лучшие выходят в финал и разыгрывают первенство. Команды, занявшие на предварительном этапе 3-е и 4-е места, разыгрывают бронзовые награды.

С 2005 года установлена периодичность проведения соревнований — раз в 4 года по нечётным послеолимпийским годам.

Мужчины

Призёры

Медальный зачёт

Результаты выступления стран

Женщины

Призёры

Медальный зачёт

Результаты выступления стран

Ссылки 
 Архив результатов

Соревнования по хоккею на траве